Гранха Анхелика има више значења:

 Гранха Анхелика (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Анхелика (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику